Yevhen Shakov peut se référer à :

Yevhen Shakhov (né en 1962), joueur de football ukrainien
Yevhen Shakhov (né en 1990), joueur de football ukrainien, fils du précédent.